EKX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Elizabethtown/Fort Knox, Kentucky (Stati Uniti)